Les  () forment un clade de thérapsides qui réunit les anomodontes et les thériodontes, ce dernier groupe incluant notamment les cynodontes, ancêtres des mammifères.

Historique 
Ce clade a été proposé en 1999 par le paléontologue James Hopson.

Classification 
Les néothérapsides sont composés du groupe des anomodontes et du clade des thériodontes, dont l'une des lignées, Cynodontia, donnera naissance aux mammifères durant le Jurassique.

Avec les dinocéphales, les néothérapsides forment le clade des euthérapsides.

Phylogénie

Bibliographie

Voir aussi 
 Therapsida
 Eutherapsida

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Therapsida
Taxon décrit en 1999